Angelo Zorzi, een Italiaans turner
 Cristian Zorzi, een Italiaans langlaufer
 Giulio Zorzi, een Zuid-Afrikaans zwemmer
 Marino Zorzi, 50e doge van de Republiek Venetië
 Renzo Zorzi, een Italiaans autocoureur
 Susanna Zorzi, een Italiaans wielrenster
 Veronica Zorzi, een Italiaans golfprofessional